Max Mirnyi e Daniel Nestor eram os atuais campeões, mas decidiram não participar. Marcelo Melo e Tommy Robredo conquistaram o título, derrotando Eric Butorac e Paul Hanley na final, 4–6, 6–1, [10–5].

Cabeças de chave

  Eric Butorac /  Paul Hanley  (Final)
  Colin Fleming /  Jamie Murray (Quartas de final)
</ol>

<li>  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (Primeira rodada)
<li>  Mikhail Elgin /  Denis Istomin (Primeira rodada)

Chave

Ligações externas
 Chave de duplas

D